Lundager kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Lundager (Blåhøj Sogn) – en bebyggelse i Blåhøj Sogn
 Lundager (Dronninglund Sogn) – en bebyggelse i Dronninglund Sogn
 Lundager (Gamtofte Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gamtofte Sogn
 Lundager (Hellevad Sogn) – en bebyggelse i Hellevad Sogn
 Lundager (Lunde Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Lunde Sogn